

Pessoas 
 Rick Poynor

Localidades 
 Poynor (Texas)

Desambiguação